Победници европских првенстава у атлетици на отвореном за мушкарце у дисциплини скок увис, која је н програму од првог Европског првенства на отвореном у Торину 1934. године, приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима и биланском освојених медаља по државама у овој дисциплини. Резултати су исказани у метрима.

Биланс медаља 

Екипно
Стање после ЕП 2018.

 Појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Скок увис
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок увис за мушкарце
 Победници светских првенстава у скоку увис на отвореном за мушкарце
 Победници светских првенстава у скоку увис у дворани за мушкарце
 Развој светског рекорда у скоку увис за мушкарце на отвореном
 Развој светског рекорда у скоку увис у дворани за мушкарце
 Победници европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Спољашњи везе 

Скок увис на отвореном
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном